Никкель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Никкель, Ута (род. 1941) — немецкий политик, член СЕПГ, позднее ПДС.
 Никкель, Харальд (род. 1953) — немецкий футболист, нападающий. См. также 
 Никель (значения)